Herrarnas turnering i vattenpolo vid världsmästerskapen i simsport 1998 spelades mellan 9 januari och 18 januari 1998 i Perth, Australien.

Spanien tog guld i denna turnering som var den åttonde VM-turneringen i vattenpolo för herrar.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Placeringsspel

Om placering 13-16

Mellanrunda

Grupp E

Grupp F

Placeringsmatcher

Semifinaler om plats 9-12

Semifinaler om plats 5-8

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Slutplaceringar

Referenser 

1998
Vattenpolo i Australien
Världsmästerskapen i simsport 1998